C20H21FN2O – formula molecolare del citalopram
C20H21FN2O – formula molecolare dell'escitalopram

Formule molecolari